Miejscowości w USA:
 Valley View – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Valley View – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Valley View – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Valley View – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cooke